Арка́дий Ива́нович Попо́в:
 Попов, Аркадий Иванович (1926—2018) — работник советской лесопильной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Аркадий Иванович (1906—1944) — югославский лётчик.